Osoby o tym nazwisku:
 Mel Ignatow – więzień
 Nikołaj Ignatow – radziecki polityk
 Nikołaj Ignatow – radziecki piłkarz
 Nikołaj Ignatow – rosyjski hokeista
 Sergej Ignatow – bułgarski egiptolog, pedagog i polityk
 Stiepan Ignatow – radziecki polityk
 Stojan Ignatow – macedoński piłkarz